Ункитешты:

 Ункитешты — село во Флорештском районе Молдавии.
 Ункитешты — железнодорожная станция во Флорештском районе Молдавии.